Carlo di Valois-Alençon – nobile francese
 Francesca di Valois-Alençon – nobildonna francese
 Giovanni I di Valois-Alençon – nobile francese
 Giovanni II di Valois-Alençon – nobile francese
 Philippe di Valois-Alençon – cardinale e patriarca cattolico francese
 Pietro di Valois-Alençon – nobile e militare francese
 Renato Valois-Alençon – nobile francese